Gouvernement Charles Dupuy peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Charles Dupuy (1) du  au  ;
 gouvernement Charles Dupuy (2) du  au  ;
 gouvernement Charles Dupuy (3) du  au  ;
 gouvernement Charles Dupuy (4) du  au  ;
 gouvernement Charles Dupuy (5) du  au .

Voir aussi 
 Historique des gouvernements de la France